MXP puede referirse a:
 El código IATA del aeropuerto de Milán-Malpensa, a 35 km de Milán.
 El código ISO 4217 del peso mexicano que estuvo en vigencia hasta el 31 de diciembre de 1992. Véase peso mexicano, artículo que se refiere tanto a MXP como a la moneda vigente a partir de 1993, de código MXN, y equivalente a 1000 MXP.